Polarização pode se referir a:

Biologia
Despolarização
Hiperpolarização

Ciências sociais 
Polarização política

Física 
Densidade de polarização
Polarização eletromagnética
Polarização dielétrica
Polarização por concentração
Polarizabilidade
Polarização do vácuo
Polaridade

Matemática 
Polarização da variedade abeliana

Ver também
Filtro polarizador

Polarização